Уильям Тэтам Уоффорд (William Tatum Wofford) (28 июня 1824 — 22 мая 1884) — американский генерал, участник мексиканской войны и гражданской войны, где сражался в армии Конфедерации и известен своим участием в сражении при Фредериксберге.

Ранние годы 
Уоффорд родился в округе Эйбершем, штат Джорджия, в семье Уильяма Уоффорда и Нэнси Тэтам. В 1844 году он окончил Франклин-Колледж (сейчас — часть Флоридского университета). В 1847 году он обрел первый военный опыт во время Мексиканской войны, где он служил капитаном волонтеров. 12 июля 1848 года он покинул военную службу и работал плантатором, служил в легислатуре, а потом стал юристом. В 1852 году был редактором газеты «Cassville Standard».

Гражданская война 
Первоначально Уоффорд голосовал против сецессии своего штата (на Совета по Сецессии), но когда это произошло, он сразу вступил в армию Конфедерации. Он был назначен полковником джорджианского ополчения а в апреле 1861 года — капитаном 18-го джорджианского полка. 25 апреля он был повышен до полковника и служил в Северной Каролине и Вирджинии, пока не был присоединен к техасской бригаде Джона Худа. В составе бригады Худа он участвовал в сражении при Йорктауне, при Элтамс-Лендинг и при Севен-Пайнс.

Позже он участвовал в Втором сражении при Бул-Ране, а затем стал командиром техасской бригады и принял участие в сражении при Энтитеме, где руководил бригадой в её знаменитой атаке на кукурузном поле.

В ноябре 1862 года Уоффорд вместе со своим полком был включен в джорджианскую бригаду Томаса Кобба. В составе этой бригады он участвовал в сражении при Фредериксберге, где участвовал в знаменитом бою у каменной стены. Когда Кобб был смертельно ранен, Уоффорд принял командование бригадой и впоследствии, 17 января 1863 года, повышен до бригадного генерала. Теперь его бригада стала называться «Бригада Уоффорда». В неё входили 16-й, 18-й, 24-й джорджианские полки, «Легион Кобба» и «Легион Филлипса».

Бригада приняла участие в сражении при Чанселорсвилле, а затем в Геттисбергской кампании.

Геттисбергская кампания 
Во время этой кампании его бригада состояла из пяти полков и одного батальона:
 16-й Джорджианский пехотный полк, полковник Гуди Брайан
 18-й Джорджианский пехотный полк, подполковник Солон Рафф
 24-й Джорджианский пехотный полк, полковник Роберт Макмиллан
 Легион Кобба, подполковник Лютер Гленн
 Легион Филлипса, полковник Уильям Филлипс
 3-й Джорджианский снайперский батальон, подполковник Натан Хэтчинс

На поле боя под Геттисбергом бригада прибыла утром 2 июля 1863 и приняла участие в боях за Персиковый сад. Ей было приказано атаковать позиции федерального III корпуса; бригада была построена позади бригады Барксдейла, при этом точное её построение неизвестно — рапорт Уоффорда утрачен, а его дивизионный командир Мак-Лоуз вообще не составил рапорта. Когда миссисипская бригада Барксдейда выбила федералов из Персикового сада и продолжила наступление в северном направлении, Уоффорд направил своих людей прямо по Уитфилдской дороге. Они атаковали и отбросили две бригады дивизии генерала Барнса, вышли во фланг федеральной дивизии Колдвелла и тем самым решили исход битвы за поле Уитфилд. Бригада продвинулась до ручья Плум-Ран, после чего Лонгстрит приказал им отойти назад из-за угрозы окружения. Несмотря на впечатляющие успехи, бригада потеряла всего 334 человека — гораздо меньше, чем остальные бригады на этом участке поля боя. Удивительно, но Лонгстрит не упомянул его в своем рапорте и не рекомендовал к повышению.

На следующий день Уоффорд сообщил генералу Ли, что едва не прорвался к Кладбищенскому хребту. Ли спросил, сможет ли он повторить эту атаку еще раз. Уоффорд сказал, что не сможет. «Потому что, генерал, противник всю ночь укреплялся и усиливался. Тогда я преследовал разбитого противника, а сейчас ситуация совсем другая».

После Геттисберга 
Впоследствии он был отправлен в Джорджию вместе с корпусом Лонгстрита, но не успел принять участия в сражении при Чикамоге. Его местонахождение во время осады Ноксвилля неизвестно. Позже его вернули на восток и он сражался во время Оверлендской кампании, в сражениях в Глуши и при Спотсильвейни, причем был ранен в обоих. Незадолго до осады Петерсберга он покинул Северовирджинскую армию и принял командование военным округом в Джорджии, пока не сдался в плен в Кингстоне. 2 мая 1865 года его условно освободили в Ресаке. 24 июля Уоффорд был амнистирован правительством США. Фактически, солдаты, которыми он командовал, сдались федеральной армии последними в той войне.

Послевоенная деятельность 
После войны Уоффорд работал фермером, юристом и политиком от демократической партии. В 1877 году как делегат Конституционного Конвента Джорджии он выступал против системы «convict leasing», боролся за интересы ветеранов Конфедерации и за образование для афроамериканцев. Многие эти идеи потом стали платформой Партии Популистов. Он умер в Кэсс-Стейшен, Джорджия, и был похоронен там же на кладбище Кэссвиль-Семетери.

Примечания

Литература 
 The Generals of Gettysburg: The Leaders of America’s Greatest Battle, Da Capo Press, Jun 18, 2003 ISBN 9780306812422

Ссылки 
 Рапорт Уоффорда после сражения при Энтитеме.
 Биография Уоффорда (англ.)

Персоналии по алфавиту
Генералы армии Конфедерации
Родившиеся в 1824 году
Умершие в 1884 году